Garfield komt voor in de volgende betekenissen:

Media 
Garfield (strip): een stripserie bedacht door Jim Davis. 
Garfield (personage): een kat die de hoofdrol heeft in bovengenoemde stripserie.
Garfield (film), een film gebaseerd op deze strip.
Garfield: A Tail of Two Kitties, de tweede film gebaseerd op deze strip.
Garfield Gets Real, een computer geanimeerde film gebaseerd op deze strip.
Garfield (computerspel), een computerspel
Garfield (Atari 2600), een nooit uitgebracht computerspel
Garfield and Friends, Amerikaanse televisieserie

Plaatsen
Garfield (Victoria), Australië
Garfield (Arkansas)
Garfield (Georgia)
Garfield (Kansas)
Garfield (Minnesota)
Garfield (New Mexico)
Garfield (New Jersey)
Garfield (Pittsburgh)
Garfield (Texas)
Garfield (Washington)
Garfield (Wisconsin)
Garfield County (Oklahoma)
Garfield County (Utah)
Garfield Township (Michigan)
Garfield Township (Minnesota)

Personen 
Sir Garfield Sobers
Brian Garfield
Eugene Garfield, Amerikaanse wetenschapper
Garfield Kennedy
James Abram Garfield (1831-1881), de 20e president van de VS
John Garfield
Leon Garfield
Richard Garfield, bedenker van het spel Magic: The Gathering
Sidney R. Garfield, Amerikaanse dokter.